Данная статья содержит информацию об отборочном турнире чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2002.

50 команд были поделены на 15 групп по 3 или 4 в каждой, в 14 случаях из 15 одна из команд в группе принимала у себя все матчи группы. Победители групп прошли в финальную часть чемпионата Европы. Дания прошла автоматически в финальную часть на правах хозяев.

 Хозяева групп указаны курсивом.

Группа 1 
4-8 марта 2002

Группа 2 
29 сентября — 3 октября 2001

Группа 3 
5-9 марта 2002

Группа 4 
4-8 марта 2002

Группа 5 
26-30 ноября 2001

Группа 6 
24-28 сентября 2001

Группа 7 
14-18 октября 2001

Группа 8 
25-29 сентября 2001

Группа 9 
5-9 марта 2002

Группа 10 
15-19 октября 2001

Группа 11 
26-30 сентября 2001

Группа 12 
15-19 октября 2001

Группа 13 
6-10 марта 2002

Группа 14

Группа 15 
10-14 октября 2001

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 17 лет)
Футбол в Европе в 2001 году
Футбол в Европе в 2002 году